Příjmení Caban nebo Čaban nosí více osobností:

 Izák Caban (1632–1707) – slovenský reformovaný teolog, filozof a dramatik
 Ja'ir Caban (* 1930) – izraelský politik
 Jaroslav Čaban (* 1962) – československý fotbalista
 Michal Caban (* 1961) – český režisér, choreograf a scenárista, bratr Šimona
 Miroslav Caban (* 1964) – horolezec, cestovatel a fotograf
 Mojmír Caban – slovenský zpěvák a herec
 Šimon Caban (* 1963) – český scénograf, choreograf, fotograf a divadelní režisér bratr Michala
 Štefan Čaban (1943–1968) – slovenský fotbalista